Stati Uniti d'America
East Brunswick – township della Contea di Middlesex, New Jersey
East Brunswick – township della Contea di Schuylkill, Pennsylvania